Каді́ївська ву́лиця — назва вулиць в населених пунктах України та Росії, на честь міста Кадіївка.

 Кадіївська вулиця — вулиця в Донецьку.
 Кадіївська вулиця — вулиця в Києві.
 Кадіївська вулиця — вулиця у Кривому Розі.
 Кадіївська вулиця — вулиця в Челябінську.
 Кадіївська вулиця — вулиця в Чернівцях.

Вулиці